Duma Federal — câmara baixa da Assembleia Federal da Rússia
Duma Estatal do Império Russo — assembleia nacional durante o Império Russo
Duma (filme) — filme de 2005
Douma (Síria) — cidade